Лейк Плесид може да се отнася за:

 Лейк Плесид – село в щат Ню Йорк, САЩ, мястото където са се провели две олимпийски игри
 Плесид – езеро в щат Ню Йорк, САЩ (до горното село)
 Лейк Плесид – град в щат Флорида, САЩ
 Плесид – язовир в щат Тексас, САЩ